Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 10. и 11. августа на стадиону Лужники. Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. није бранила Кинескиња Ли Јанфенг.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 атлетичарки из 17 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|||Сандра Перковић, ||68,96|| 4. јул  
|-
| 2.||Гу Сију, ||67,86 ||19. мај
|-
| 3.||Јарелис Бариос, ||67,36||14. јул 
|-
|4||Надин Милер, ||66,69||17. март
|-
| 5.||Јулија Фишер, ||66,04||19. мај
|-
| 6.||Јаиме Перез  ||66,01||17. март
|-
| 7.||Зинаида Сендриуте ||65,97||31. мај 
|-
| 8.||Џија Луис-Смолвуд ||65,49||18. мај
|-
| 9.||Дани Самјуелс ||64,46 ||9. март
|-
| 10.||Ана Ри ||64,36||19. мај 
|-
|
|-
| 16.||Драгана Томашевић ||63,04||18. мај 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 26 такмичарки подељених у две групе по 13. Квалификациона норма за финале износила је 63,00 метра (КВ), коју је испунило 6 такмичарки, а још 6 се пласирало према постигнутом резултату (кв).,. 

 Занимљивост''': Приликом загревања Пољакиња Жанета Глац, диском је погодила Украјинку Наталију Фокину-Семенову у лице и поломила јој нос.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт Светског првенства 2013. ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном